Shannon County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Oglala Lacota County, do roku 2015 Shannon County – okres státu Jižní Dakota
 Shannon County (Missouri) – okres státu Missouri